Möyrysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Möyrysaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Möyrysaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 

Robotskapade Finlandförgreningar